Desa Sukasirna kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukasirna (administrativ by i Indonesien, lat -6,80, long 107,23), Jawa Barat, 
 Desa Sukasirna (administrativ by i Indonesien, lat -6,49, long 107,06), Jawa Barat, 
 Desa Sukasirna (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 106,72), Jawa Barat, 
 Desa Sukasirna (administrativ by i Indonesien, lat -7,08, long 107,25), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar